Apenburg steht für:
 Apenburg, Ortsteil des Fleckens Apenburg-Winterfeld im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt 
 Apenburg (Adelsgeschlecht), eine altmärkische Adelsfamilie

Apenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Levin Gideon Friedrich von Apenburg (1724–1794), preußischer Generalmajor
 Friedrich Wilhelm von Apenburg (1734–1779), preußischer Infanterieoffizier